Гальипьенсо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комарка-де-Сангуэса. Занимает площадь 56,29 км². Население — 120 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 55 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Gallipienzo

Муниципалитеты Наварры